Neustadt-Süd (u. ä.) heißen folgende geographischen Objekte:

 Neustadt-Süd (Köln)
 Neustadt Süd (Biel/Bienne)

Siehe auch: 
 Neustadt